Саморо́док:
 Самородок — сформировавшийся естественным образом кусок самородного металла.
 Самородок (волейбольный клуб) — женский волейбольный клуб из Хабаровска, основан в 2000 году.
 Самородок (фильм) () — мелодрама, экранизация произведения Бернарда Маламуда, США, 1984 год. Режиссёр — Бэрри Левинсон.
 Самородок (в переносном смысле) — талантливый человек-самоучка.

См. также 
 Самородные элементы